«Английский пациент» () может означать:
 «Английский пациент» — роман 1992 года канадского писателя Майкла Ондатже.
 «Английский пациент» — британско-американский фильм 1996 года режиссёра Энтони Мингеллы, экранизация романа.